Nuke ist die Bezeichnung für:

 eine Kernwaffe (=„Atombombe“, englisch umgangssprachlich, vom Lateinischen: nucleus = Atomkern) 
 Nuke (Musikfestival), Musikfestival in Österreich
 PHP-Nuke, Content-Management-System
 Nuke (Software), Compositing- und Effektsoftware für den professionellen Sektor der Video-Postproduktion